Carlo Maranghi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Vincenzo Maranghi – banchiere italiano